

Architettura 
 Torre del Girone – torre di Vicenza

Geografia 
 Girone – frazione di Fiesole
 Colle del Girone – luogo di una battaglia tra guelfi e ghibellini a Civitella di Romagna
 Colle del Girone – colle a Fermo
 Monte Girone – rilievo montuoso di 657 m. non lontano da Rocca San Casciano nella provincia di Forlì in Emilia Romagna

Letteratura 
 Girone o cerchio dell'inferno – suddivisione dell'Inferno nella Divina Commedia di Dante Alighieri
 Girone il Cortese – poema in ottave di Luigi Alamanni del 1548

Persone 

 Giovanni Girone – matematico italiano
 Remo Girone – attore italiano
 Salvatore Girone – militare italiano

Sport 
Girone all'italiana
Girone (sport)

Statistica 

 Test di Girone – un test statistico non parametrico